Колишні райони Української РСР:
 Ладижинський район (1923–1931) — район із центром у містечку Ладижин (нині місто Вінницької області); у різний час входив до Гайсинської, Тульчинської, Уманської округ та був у центральному підпорядкуванні
 Ладижинський район (1923–1931; 1935–1959) — район із центром у селі Ладижинка (нині Черкаської області); у різний час входив до Уманської округи, був у центральному підпорядкуванні, входив до Київської та Черкаської областей